Гърлица може да се отнася за:

 Гърлица, растение;
 Гърлица, крайдунавско езеро в Северна Добруджа, Румъния;
 Гърлица, село в Северна Добруджа, Румъния, на едноименното езеро;
 Горна Гърлица, село в Община Качаник, Косово;